Lauring ist der Familienname von:
 Gunnar Lauring (1905–1968), dänischer Schauspieler
 Kolbein Lauring (1914–1987), norwegischer Widerstandskämpfer
 Palle Lauring (1909–1996), dänischer Historiker und Schriftsteller